Хамирпур:

 Хамирпур — округ в штате Уттар-Прадеш (Индия).
 Хамирпур — город и центр одноименного округа в штате Уттар-Прадеш (Индия).
 Хамирпур — округ в штате Химачал-Прадеш (Индия).
 Хамирпур — город и центр одноименного округа в штате Химачал-Прадеш (Индия).